Portel (Portugal), gemeente in Portugal
Portel (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Portel
Portel (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Portel (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará
Le Portel, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Portel (kaas), het vocht dat uit kaas sijpelt tijdens het kaas maken. Het vocht heeft een melkachtige kleur.